Innalinnguaq bezeichnet:
 Innalinnguaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalinnguaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland